Хосе́ Аугу́сто Тринида́д Марти́нес Ру́ис (, известен под псевдонимом Асори́н (); ) — испанский писатель, , один из наиболее влиятельных литературных критиков своего времени. Представитель поколения 98 года.

Биография 
Родился в типичной буржуазной семье, хорошо обеспеченной, был старшим из девяти братьев. Восемь лет учился в учебном заведении пиаристов в Екле. Этот этап жизни отражён в первых двух романах писателя, в которых много автобиографичного. С 1888 по 1896 годы изучал право в Валенсии, где заинтересовался краузизмом и анархизмом. Здесь он начал делать свои первые шаги в журналистике, печатался под разными псевдонимами в разных газетах, среди которых была и «El Pueblo» — газета Висенте Бласко Ибаньеса. Почти всегда писал критические отзывы на театральные постановки на острые социальные вопросы, восхвалял произведения Анхеля Гимеры, Бенито Переса Галдоса, Хоакина Дисенты. В молодости Асорин был ярым анархистом, и его статьи, критические отзывы всегда были пропитаны анархистскими идеями. Переводил на испанский язык Мориса Метерлинка, а также видного европейского анархиста Петра Алексеевича Кропоткина. В 1895 году опубликовал две книги — «Литературные анархисты» () и «Социальные заметки» (), в которых были представлены публике принципы теории анархии.

Асорин обучался в Гранаде и Саламанке, 25 ноября 1896 года приехал в Мадрид для продолжения обучения. В столице он продолжил печататься в различных газетах, в некоторых его уже не печатали: «El País», «El Progreso» (газета Алехандро Лерроукса). К 1900 году его жесткий анархистский стиль смягчился, это время отмечено несколькими эссе: «Кастильская душа (1600—1800)», «Идальго» и другими. В 1904 году вышла трилогия автобиографических романов: «Воля» (), «Антонио Асорин» () и "Признания маленького философа () — все под псевдонимом Асорин.

С 1905 года Асорин публикуется в газете «ABC», активно участвует в политической жизни. Между 1907 и 1919 годами пять раз был депутатом, занимался народным образованием. Асорин тогда входил в число ведущих критиков и публицистов Испании, счёт его статей шёл на сотни. В творчестве Асорин обращается к Испании и её народу: «Сёла» (), «Дорогой Дон Кихота» (), «Испания: люди и пейзажи» (), «Кастилия» (). С пути анархии Асорин со временем переходит на путь консервативных взглядов.

Асорин неустанно ездил по Испании и читал лекции по Золотому веку искусства Испании. В 1923 году к власти пришёл Мигель Примо де Ривера и установил диктатуру, в стране была введена жёсткая цензура. Публичная деятельность Асорина была остановлена, впрочем, как и многих других деятелей, хоть в чём-то несогласных с режимом Примо де Риверы. В 1924 году Асорина избрали членом Испанской Королевской Академии.

С началом Гражданской войны Асорин уехал из Испании во Францию. После окончания войны Асорин смог вернуться в Испанию благодаря помощи министра иностранных дел Рамона Серрано Суньера, ему в 1955 году он посвятил одно из своих произведений.

В последние года жизни Асорин увлекался искусством кино.

Творчество 
Наследие Асорина в литературе — это по большей части эссе и романы. Также он написал несколько пьес для театра, впрочем не имевших успеха. Литературное творчество Асорина также имеет большую стилистическую ценность. Его манера письма характерна для импрессионизма.

Публикации на русском языке 
 Избранные произведения / Сост., предисл., коммент. Н. Малиновской. М.: Художественная литература, 1989
 Доктор Морт с трех до пяти, пьеса. Пер. Н. Малиновской

Экранизации 
 1972 «La guerrilla» (Партизан)

Память 
Его имя увековечено в престижной литературной премии Испании за роман, которая вручается с 1994 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Асорина
 Литературная энциклопедия
 Энциклопедия Кольера
 Премия Асорина

Писатели Испании XIX века
Писатели Испании XX века
Испанские писатели XIX века
Испанские писатели XX века
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики Испании
Литературные критики XX века
Журналисты по алфавиту
Журналисты Испании
Журналисты XX века
Анархисты Испании
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Саламанкского университета
Члены Королевской академии испанского языка